Ставров — фамилия:

 Ставров, Василий Сергеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 1869; 26 ноября 1807.
 Ставров, Михаил Митрофанович — Георгиевский кавалер; полковник; 26 ноября 1914.
 Ставров, Перикл Ставрович (1895—1955) — русский поэт, прозаик и переводчик «первой волны» эмиграции.

См. также 
 Ставр Годинович
 Ставрово (значения)